Нагольд:

 Нагольд — город в Германии.
 Нагольд — река в Германии.